Denys Isajenko
 Dmytro Isajenko
 Jewhenij Isajenko